Hesekiel steht für:

 Ezechiel, ein biblischer Prophet und sein Buch (in der Namensform der Lutherbibel)

Hesekiel ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Hesekiel (1794–1840), deutscher lutherischer Theologe
 George Christoph Hesekiel (1732–1818), anhaltischer Oberbaudirektor  
 George Hesekiel (1819–1874), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Johannes Hesekiel (1835–1918), deutscher evangelischer Theologe
 Ludovica Hesekiel (1847–1889), deutsche Schriftstellerin
 Martin Hesekiel (1912–2003), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenlieddichter